Tuareg má více významů:

 Tuaregové – kočovný národ, který obývá středozápadní část Sahary a Sahelu na severu Afriky
 Tuareg (čaj) – zelený čaj ochucený marockou mátou
 tamašek, jazyk Tuaregů

Podobné výrazy 
 Volkswagen Touareg